Praxillura är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1880. Praxillura ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Praxillura